Pira bezeichnet:

 Pira, eine Waffe auf den Philippinen
 Pira (Tarragona), eine Gemeinde in der Provinz Tarragona, Spanien
 Pira (Benin), Stadt und Arrondissement im Departement Collines, Benin 
 Paul Maximilian Pira (* 1991), deutscher Schauspieler

PIRA steht für:

 Pacific Islands Rugby Alliance, Kooperation zwischen den Rugbyverbänden Fidschis, Samoas und Tongas
 Provisional Irish Republican Army (dt. Provisorische irisch-republikanische Armee)

Siehe auch:
 Pierer

PIRA